

Anni
15  – anno del I secolo d.C.
15 a.C.  – anno del I secolo a.C.

Matematica
15  – numero naturale

Cinema
15  – film di Royston Tan del 2003

Musica
15  – album dei Buckcherry del 2005
15  – album di Ani Lorak del 2007
15  – album dei Bullets and Octane del 2013
 15 – mixtape di Bhad Bhabie del 2018